Йо́ханн Ше́фер (; ), более известный как Ханс Шефер () — немецкий футболист. Чемпион мира 1954 года, капитан сборной ФРГ по футболу с 1957 по 1962 год. Всю свою клубную карьеру провёл в «Кёльне».

Биография 
С 1948 по 1965 год Шефер выступал за футбольный клуб «Кёльн». Амплуа Шефера — левый крайний нападающий.

Дебютировал в составе сборной ФРГ 9 ноября 1952 года в международной товарищеской встрече со сборной командой Швейцарии, забив гол. Во время чемпионата мира 1954 года Шефер забил четыре гола и в течение турнира был одним из лучших форвардов ФРГ. Чемпион мира 1954 года.

Провёл в составе сборной 39 игр, забил 15 голов. Шефер выступал на трёх чемпионатах мира — помимо 1954, также играл на мундиалях в 1958 (4-е место) и 1962 годах. Забил на чемпионатах мира в общей сложности 7 голов. С 1957 по 1962 год провёл 16 игр в качестве капитана сборной ФРГ.

Участвовал в известном матче со сборной СССР в 1955 году: отыграл все 90 минут, забил 1 гол.

В последние игровые годы Шефер переквалифицировался в оттянутого левого форварда.

Умер 7 ноября 2017 года от рака.

Достижения

Командные 
 Чемпион мира: 1954
 Чемпион ФРГ (2): 1962, 1964

Личные 
 Футболист года в ФРГ: 1963
 Лучший бомбардир в истории Оберлиги «Запад»: 223 гола
 Лучший бомбардир в истории «Кёльна»: 304 гола

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография на football.comeze.com

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Чемпионы мира по футболу